«Пла́вающий го́род» () — научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна, входящий в цикл «Необыкновенные путешествия». Написан в 1870 году.

Публикации 
 Первая публикация романа — с 9 августа по 6 сентября 1870 года, в журнале «Journal des Débats politiques et littéraires».
 В виде отдельной книги роман вышел 17 июля 1871 года, в неё также был включен рассказ «Прорвавшие блокаду».
 Иллюстрированное издание (44 иллюстрации Жюля Фера, гравированных Паннмакером и Хилдибраном), также включавшее рассказ «Прорвавшие блокаду», вышло 10 октября 1871 года. А 31 октября 1872 года вышел шестой «сдвоенный» том «Необыкновенных путешествий», включивший в себя данный роман и роман «Приключения трёх русских и трёх англичан».

Сюжет 
Книга разбита на 39 глав. Роман повествует о путешествии из Европы в Америку на борту океанского лайнера «Грейт Истерн».

Маршрут персонажей 

 Ливерпуль
 Клир-Айленд
 Нью-Йорк
 Гудзон
 Олбани
 Рочестер
 Ниагара-Фолс
 Ниагарский водопад
 Баффало
 Эри
 Нью-Йорк
 Брест
 Париж

Герои 

 Элен Годжес
 Фабиан Мак-Эльвин
 Арчибальд Корсикан
 доктор Дэн Питфферж
 Гарри Дрэйк

Хронология событий 
События романа начинаются 18 марта 1867 года, а заканчиваются 29 апреля. Путешествие на «Грейт Истерне» происходит с 26 марта по 9 апреля.

Факты 
 На создание романа Жюля Верна вдохновило плавание от Ливерпуля до Нью-Йорка, которое он совершил со своим братом Полем в марте-апреле 1867 года на крупнейшем пароходе своего времени «Грейт Истерн».
 Хронология событий в романе в точности совпадает с календарными датами путешествия автора в Америку.
 Корабль, превышающий водоизмещением «Грейт Истерн», был построен только через пятьдесят лет — это была «Лузитания».

См. также 
 Жюль Верн
 Необыкновенные путешествия

 «Грейт Истерн»

Примечания

Ссылки 
 «Плавающий город» в Лаборатории фантастики

Фантастические романы Жюля Верна
Романы 1870 года